Het ATP-toernooi van Milaan 1991 (met de officiële naam Milan Indoor) werd gespeeld van 4 tot en met 10 februari 1991. Er werd gespeeld op indoor tapijtbanen in de Palalido Arena in de Italiaanse stad Milaan.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Milaan
ATP-toernooi van Milaan